Pirnodus är ett släkte av kvalster. Pirnodus ingår i familjen Pirnodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pirnodus